Łęk (architektura)
 Łęk (mechanika), kulisa – jarzmo wahliwe łukowe
 Łęk (synklina) – część fałdu.
 Łęk (element siodła)